

Musica 
 Nota – il suono e il segno che rappresenta il suono sul pentagramma

Editoria 
 Nota – informazione posta in corpo minore a piè di pagina o alla fine di un libro o di un documento, o di una sua parte, e collegata al testo con un numero progressivo
 Nota bibliografica – riferimento a uno o più documenti bibliografici citati come fonti; oppure elemento della descrizione fisica del libro
 Nota tipografica – ciascuna delle indicazioni relative all’editore o tipografo, al luogo e alla data di stampa di un libro, che possono trovarsi sul frontespizio, al suo verso o al termine del testo.

Diritto 
 Nota di credito – documento legale emesso da un'impresa verso terzi, che permette a questi ultimi lo storno di resi o abbuoni

Informatica 
 Note – applicazione presente nei sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS

Istruzione 
 Nota – valutazione nella scuola svizzera e in contesti analoghi
 Nota disciplinare – nelle scuole, testo scritto sul registro di classe o sul diario di un alunno, che serve a segnalare alla famiglia la cattiva condotta dell'interessato

Altro 
 Nota bene – espressione di origine latina che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento posta generalmente al termine di un testo scritto
 Nota di redazione – nei giornali, avvertenza o precisazione, posta tra parentesi all'interno di un'intervista o di un virgolettato e preceduta dalla sigla N.d.R., per chiosare una dichiarazione altrui